Рабочая смена:
 Рабочая смена — продолжительность рабочего времени (в часах и минутах) в течение суток в соответствии с графиком (распорядком) работы, название части суток, в продолжение которой рабочий прилагает свой труд в производстве, бывают дневная (дневные), ночная, в Союзе ССР работали в одну, в две, а на некоторых производствах и в три смены.
 Рабочая смена, в литературе — образное название молодых работников которые заменяют ветеранов труда. 
 «Рабочая смена» — название советского всесоюзного молодёжного журнала, публиковавшего художественные рассказы как начинающих советских авторов, так и всемирно известных зарубежных, после 1988 года — «Парус».